Александр Айвазов:
 Айвазов, Александр Иванович (1908—1999) — советский военный деятель, полковник (1943).
 Айвазов, Александр Эмильевич (род. 1973) — советский и российский поп-певец и композитор.